2018 Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 6 października 2018 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Daniela Kaczmarka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Igor Kopeć-Sobczyński i Dominik Kubera.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Patryk Dudek. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Niels Kristian Iversen.
 (#692)  Patryk Dudek → (#88)  Niels Kristian Iversen

Również z powodu kontuzji w zawodach nie wystąpił Craig Cook. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Václav Milík.
 (#111)  Craig Cook → (#225)  Václav Milík

Losowanie pozycji startowych odbyło się 5 października.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, III
2018, III
2018 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu